Фоча (Туреччина) — місто й район у провінції Ізмір Туреччини, на узбережжі Егейського моря.
 Фоча (Боснія) —  місто на південному сході Боснії і Герцеговини на річці Дрина, в Республіці Сербській.
 Фоча (субрегіон) — субрегіон в рамках регіону Істочно-Сараєво в Республіці Сербській, що входить до складу Боснії і Герцеговини.
 Фоча (громада) — боснійська громада, розташована в регіоні Істочно-Сараєво Республіки Сербської.